In 1970 werd het 30ste Campeonato Piauiense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Piauí. De competitie werd georganiseerd door de FFP en werd gespeeld van 5 juli tot 16 december. Flamengo werd kampioen.

Eerste toernooi

Play-off
De winnaar plaatst zich voor de tweede fase.

Tweede toernooi

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Piauiense
Piaui